Суперкубок Лівану з футболу 2011  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 вересня 2011 року між чемпіоном і володарем кубка Лівану клубом Аль-Ахед та володарем кубка Лівану клубом Сафа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2011
Ліван
Вересень 2011
2011 у ліванському спорті